Гу́го (—) — аббат Сен-Кантена (822—823),  Людовика I Благочестивого (834—840) и Карла II Лысого (841—844), аббат Сен-Бертина (с 836), незаконный сын императора Карла Великого от наложницы Регины.

Биография 
После подавления мятежа Бернарда Итальянского император Людовик I Благочестивый в целях предотвращения на будущее возможных мятежей, связанных с притязаниями на корону и часть королевства со стороны своих ближайших родственников, решил постричь в монахи своих братьев Дрого, Гуго и Теодориха. Однако затем раскаявшись в содеянном, Людовик достойно наградил их.

Гуго стал аббатом Шарру в Пуату, затем Сен-Кантена и ряда других важнейших монастырей. После политического кризиса 830—834 годов, благополучно окончившегося для императора Людовика I Благочестивого, последний назначил его канцлером Франкского государства. В источниках упоминается как summus notarius и sacri palatii archinotarius. В 836 году за верную службу пожалован аббатством Сен-Бертин.

После смерти императора Людовика Благочестивого Гуго встал на сторону Карла II Лысого. С 841 по 844 годы являлся главой его канцелярии. В 843 году попытался похитить из Теруана мощи святого Омера, но на обратном пути потерпел поражение от теруанского ополчения, возглавлявшегося епископом Фольквином. Погиб в битве с аквитанцами 14 июня 844 года.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Hugo

Аббаты Сен-Бертина
Аббаты Сен-Кантена
Аббаты Лобба
Аббаты IX века
Канцлеры Франкского государства
Канцлеры Западно-Франкского королевства
Государственные деятели IX века
Дети Карла Великого
Внебрачное потомство Каролингов
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах